

Entretien d'objets 
 Dans l'industrie : voir maintenance
 Pour le nettoyage : voir arts ménagers
 De manière générale, les frais d’entretien

Echanges conversationnels 
 En psychologie, médecine générale : l'entretien clinique ; l'entretien d'explicitation
 En addictologie, tabacologie, médecine générale, dans l'ETP: l'entretien motivationnel
 en prévention des EIAS, l'entretien de compréhension d'une thérapeutique
 En sciences de l'éducation : l'entretien d'explicitation
 En sciences sociales : l'entretien semi directif

 En formation continue, l'entretien professionnel permet d'apprécier l'opinion et les souhaits de l'employé
 En gestion des ressources humaines : l'entretien d'embauche ; l'entretien d'évaluation

 Au baccalauréat français : l'entretien, la seconde partie de l'oral de l'épreuve anticipée de français

Voir aussi 
 Les Entretiens de Confucius
 Entretiens, recueil de Julien Gracq